Templeman est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alfie Templeman (né en 2003), chanteur et compositeur anglais
 (né en 1980), joueur écossais de football
 (né en 1965), homme politique australien d'Australie-Occidentale
 (1914-1988), vice-chancelier universitaire britannique
, scénariste et producteur britannique
, homme d'affaires britannique
 (c. 1478-fl. 1515), homme politique anglais
 (1919-1962), coureur automobile américain
Simon Templeman, acteur britannique
 (née en 1963), femme politique austalienne 
 (1920-2014), juge britannique
Ted Templeman (né en 1942), réalisateur artistique américain

Toponyme

, communauté de Terre-Neuve-et-Labrador

, communauté non incorporé de la Virginie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme